Kress se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alarich Kress
 Walter John Emil Kress